Джеффри:

 «Джеффри» — кинокомедия режиссёра Кристофера Эшли.
 Джеффри II Плантагенет — под именем Готфрид IV герцог Бретани и граф Ричмонд в 1181—1186 годах
 Джеффри Бейкер — приходской священник из Суинбрука (Оксфордшир), хронист.

Фамилия 
 Джеффри, Вонетта (более известна под фамилией Флауэрс; род. 1973) — американская бобслеистка.
 Джеффри, Джаред (род. 1990) — американский футболист, полузащитник клуба «Ди Си Юнайтед».
 Джеффри, Сара (род. 1996) — канадская актриса, певица и танцовщица.
 Джеффри, Уильям (1892—1966) — главный тренер сборной США на чемпионате мира 1950 года.
 Джеффри, Уинифред (1920—2019) — британская легкоатлетка.
 Джеффри, Фрэнсис, лорд Джеффри (1773—1850) — шотландский судья, политик, эссеист, ректор Университета Глазго и литературный критик.

См. также 
 «Джеффри Бернард нездоров» — пьеса Кейта Уотерхауса о знаменитом лондонском журналисте-пьянице Джеффри Бернарде